

События 
 Консулы: Тит Манлий Торкват (патриций) и Гай Атилий Бульб (плебей); курульный эдил: Квинт Фабий Максим Веррукоз.
 235—221 — Царь Спарты из рода Агидов Клеомен III (ок.260-219), сын Леонида.
 Аршак II захватывает Парфию, победив Андрагора.
 Мегалополь присоединяется к Ахейскому союзу.
 Закрыт храм Януса в Риме.

Родились 
 Публий Корнелий Сципион Африканский (ум. 183 год до н. э.) — римский полководец Второй Пунической войны, победитель Ганнибала, государственный деятель Древнего Рима.

Скончались 
 Андрагор — последний селевкидский сатрап Парфиены и Гиркании и независимый правитель Парфии в 256/247—235 годы до н. э.
 Леонид II (род 315 год до н. э.) — царь Спарты из династии Агиадов
 Люй Бувэй (род. 291 год до н. э.) — культурный и политический деятель, канцлер царства Цинь, инициатор первого проекта по унификации интеллектуального наследия доимперского Китая.

Примечания

См. также